Obhájcem titulu byl 1. nasazený pár Venus Williamsová a Serena Williamsová, který prohrál ve čtvrtfinále s dvojicí Jelena Vesninová a Věra Zvonarevová. Tento ruský pár pak ve finále podlehl nenasazené americko-kazašské dvojici Vania Kingová a Jaroslava Švedovová.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Ženská čtyřhra